Список аэропортов штата Западная Виргиния Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

FAA airport codes link to page at West Virginia Department of Transportation.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Чарлстон
| CRW
| CRW
| KCRW
| Yeager Airport
| PR
| align=right | 284 159 

|- valign=top
| Хантингтон
| HTS
| HTS
| KHTS
| Tri-State Airport (Milton J. Ferguson Field)
| PR
| align=right | 37 459 

|- valign=top
| Льюисберг
| LWB
| LWB
| KLWB
| Greenbrier Valley Airport
| PR 
| align=right | 13 711 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Бекли
| BKW
| BKW
| KBKW
| Raleigh County Memorial Airport
| CS
| align=right | 2 876 

|- valign=top
| Кларксберг
| CKB
| CKB
| KCKB
| North Central West Virginia Airport (was Harrison-Marion Regional)
| CS
| align=right | 5 477 

|- valign=top
| Моргантаун
| MGW
| MGW
| KMGW
| Morgantown Municipal Airport (Walter L. Bill Hart Field)
| CS 
| align=right | 4 734 

|- valign=top
| Паркерсберг
| PKB
| PKB
| KPKB
| Mid-Ohio Valley Regional Airport
| CS 
| align=right | 6 538 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Мартинсберг
| MRB
| MRB
| KMRB
| Eastern WV Regional Airport (Shepherd Field)
| RL
| align=right | 11 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Блуфилд
| BLF
| BLF
| KBLF
| Mercer County Airport
| GA 
| align=right | 1 833 

|- valign=top
| Бакханнон
| W22
|
|
| Upshur County Regional Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Элкинс
| EKN
| EKN
| KEKN
| Elkins-Randolph County Airport (Jennings Randolph Field)
| GA
|

|- valign=top
| Фэрмонт
| 4G7
|
|
| Fairmont Municipal Airport (Frankman Field)
| GA
|

|- valign=top
| Логан
| 6L4
|
|
| Logan County Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Маундсвилл
| MPG 
| 
| KMPG
| Marshall County Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Питерсберг
| W99
| PGC
|
| Grant County Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Филиппи
| 79D
|
|
| Philippi-Barbour County Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Пайнвилл
| I16
|
|
| Wyoming County Airport (Kee Field)
| GA
|

|- valign=top
| Пойнт-Плезант
| 3I2
|
|
| Mason County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Рейвенсвуд
| I18
|
|
| Jackson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Саммерсвилл
| SXL
| 
| KSXL
| Summersville Airport (Gerald L. Rader Field)
| GA
|

|- valign=top
| Саттон
| 48I
|
|
| Braxton County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уэлч
| I25
|
|
| Welch Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уилинг
| HLG
| HLG
| KHLG
| Wheeling — Ohio County Airport
| GA
| align=right | 41 

|- valign=top
| Уильямсон
| 4I0
|
|
| Mingo County Airport
| GA
| align=right | 2 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Артурдейл
| 70D
|
|
| Titus Field
|
|

|- valign=top
| Беркли-Спрингс
| W35
|
|
| Potomac Airpark
|
|

|- valign=top
| Хантингтон
| I41
|
|
| Robert Newlon Field
|
|

|- valign=top
| Лион
| W07
|
|
| Leon Airport
|
|

|- valign=top
| Милтон
| 12V
|
|
| Ona Airpark
|
|

|- valign=top
| Нью-Камберленд
| 7G1
|
|
| Herron Airport
|
|

|- valign=top
| Нью-Мартинсвилл
| 75D
|
|
| P.W. Johnson Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Филиппи
| 9W3
|
|
| Simpson Airport
|
|

|- valign=top
| Ричвуд
| 3I4
|
|
| Richwood Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Шинстон
| 6W0
|
|
| Wade F. Maley Field
|
|

|- valign=top
| Спенсер
| 14P
|
|
| Boggs Field
|
|

|- valign=top
| Уайли-Форд
| CBE
| CBE
| KCBE
| Greater Cumberland Regional Airport (serves Cumberland, MD)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Кингвуд
| 3G5
|
|
| Dawson Army Airfield (at Camp Dawson)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Питерсберг
| WV66
| GWV
|
| Grant County Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Графтон
| 71D
|
|
| Roy Airfield
|
|

|- valign=top
| Уэстон
| 49I
|
|
| Louis Bennett Field
|
|

|}

Примечание: Greater Cumberland Regional Airport расположен в городе Wiley Ford, West Virginia, но FAA считает этот аэропорт обслуживающим ближайший более крупный город Cumberland, Maryland.

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007—2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 West Virginia Department of Transportation (WVDOT): Airport Directory

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in West Virginia — FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network — IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: West Virginia

 Ссылки 
 Lists of airports in West Virginia:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Западная Виргиния
Аэропорты